"Oh Irán" (, Ej Iran) es uno de los himnos persas más populares en Irán. La letra fue escrita por Hossein Gole Golab en 1946, y la música corrió a cargo de Ruhollah Xaleqi. Gole Golab se inspiró para escribir esta canción en el patriotismo. Una cita suya dice: 
“La actitud de los patriotas ante los ejércitos invasores en 1944 fue la inspiración para hacer este himno.PEl profesor Ruhollah Khaleghi escribió la música y a pesar de la oposición política, encontró su lugar en el corazón y el alma de la gente.”

Ej Iran ha sido erróneamente presentado como el himno oficial antes de la revolución islámica, porque asumía ese rango de facto.

Letra

Letra en persa
El persa es una lengua indoeuropea oriental, pero usan las letras del alfabeto árabe con algunas modificaciones.

Traducción

Referencias 

Símbolos de Irán